Luis Vélez de Guevara, autor del barroc espanyol
 Juan Vélez de Guevara, dramaturg fill de l'anterior